Iodice ist der Familienname folgender Personen:

 Kevin Iodice (* 2001), Schweizer Fußballspieler
 Luca Iodice (* 1978), italienischer Fußballspieler